GHC steht für:
 Cedi (ISO-4217-Währungscode 1967–2007), Währung Ghanas
 Glasgow Haskell Compiler, ein Compiler für die funktionale Programmiersprache Haskell
 Global Honored Crown, die Bezeichnung aller Championtitelgürtel bei der japanischen Wrestlingliga Pro Wrestling NOAH
 Great Harbour Cay Airport (IATA-Code), Flughafen von Great Harbour Cay, Berry Islands, Bahamas
 Landkreis Wittenberg (für Gräfenhainichen), Kfz-Kennzeichen

ghc steht für:
 Klassisches Gälisch (ISO-639-3-Code), gemeinsame literarische Form des Gälischen, die vom 13. bis zum 18. Jahrhundert in Schottland und Irland verwendet wurde

Abkürzung